Conus delessertii est une espèce de mollusque gastéropode marin venimeux de la famille des Conidae ; on le trouve dans le golfe du Mexique entre 15 mètres et 198 mètres de profondeur. Son épithète spécifique honore le naturaliste français Benjamin Delessert.

Description 
 Taille maximale : 10,5 cm.

Synonymes 
 Conus sozoni Bartsch, 1939
 Kohniconus delessertii (Récluz, 1843)

Notes et références

Liens externes 
 

Espèce de gastéropodes (nom scientifique)
Conidae